Pahlaví, novopersky pahlawi, středopersky pahlawik, z parthského parthawik „parthský“, může označovat následující:

Jazyk a literatura 

 parthština – severozápadní íránský jazyk jímž se mluvilo v dobách Parthské říše (248 př. n. l. – 224 n. l.)
 pahlaví – severozápadní íránské jazyky západního Íránu, zvaného Pahla, blízké parthštině
 pahlaví – označení íránských muslimů pro středoperštinu stále používanou po arabské invazi zarathuštristy
 pahlaví – písmo užívané k zápisu parthštiny a středoperštiny
 pahlaví – literatura psaná středoperštinou
 pahlaviját, též fahlavíját – poesie psaná v jazycích regionu Pahla

Ostatní 

 dynastie Pahlaví – vládnoucí rod v Íránském císařském státu (1925–1979)
 Nanúr, též Pahlaví Dezh – vesnice v íránském Kurdistánu
 Bandar-e Anzalí, dříve  Bandar-e Pahlaví – město v íránském Gílánu
 Valiasr, dříve Pahlaví – ulice v Teheránu
 Řád Pahlaví – nejvyšší vyznamenání v Íránském císařském státu
 Širázská univerzita, dříve Univerzita Pahlaví – univerzita v Širázu

Reference